W Polsce 
 Serock – miasto w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Serock
 Serock – gmina
 Serock – dawna gromada
 Serock – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Pruszcz
 Serock – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1954 i 1973–1976 
 Serock – gromada w powiecie bydgoskim
 Serock – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowski, w gminie Firlej
 Serock – dawna nazwa wsi Srocko w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mstów